Zen Intergalactic Ninja — две одноимённых видеоигры в жанре экшен, разработанные компанией Konami по мотивам комикса Zen the Intergalactic Ninja. Первая игра была выпущена в 1992 году на портативной игровой консоли Game Boy, вторая — в 1993 году на Nintendo Entertainment System.

Сюжет 
Зен был выращен в тестовой колбе на планете Бэлтун как часть генетического эксперимента. Большинство учёных сочло эксперимент неудачным и решило уничтожить прототип, однако Тесла, создатель Зена, запустил его в космос в спасательной капсуле. Зен приземлился в системе Ом, где был подобран некими Мастерами Ома. Они приняли его как аколита и обучали его боевым искусствам. Годы спустя Зен стал одним из наиболее искусных бойцов планеты, а впоследствии — одним из наиболее востребованных наёмников Галактики. В итоге он привлёк внимание Гордонов, высшей расы, являющейся экологическими менторами Галактики. Гордоны наняли его в качестве своего паладина для выполнения миссии на третьей планете Солнечной системы в галактике Млечный Путь.

Прежде чем жители этой планеты осознали грядущие последствия их безалаберного отношения к окружающей среде, в недрах токсических отходов планеты зародился Лорд Контаминус, целью которого является полное уничтожение биосферы Земли. Сюжет обеих игр заключается в противостоянии Зена и Лорда Контаминуса.

Игровой процесс 
Версия игры для Game Boy имеет уровни, выполненные в виде платформера с видом сбоку.

Версия игры для NES включает 2 типа уровней — с видом сбоку и с диметрической проекцией. Большинство уровней выполнено в жанре платформера, за исключением нескольких (уровень с поездкой на вагонетке по руднику, уровень на заводе и др.).

На некоторых уровнях, помимо уничтожения боссов, игрок должен выполнить уникальную задачу, например, вызволить из огня людей на нефтеперерабатывающем заводе; поддержать жизнеспособность цветов, находящихся под действием кислотного дождя; покинуть химический завод прежде, чем сработает заложенная там бомба, и тд.

После прохождения первого и третьего уровней игрок попадает на бонусный уровень, на котором нужно отбивать летящие отходы в специальное устройство переработки — Recyclotron. Отбив все предметы одного вида, игрок может воссоздать одного участника из The Recycled Heroes, дающего определённый бонус:

 Lawn Ranger (листья) — даёт 10 000 очков;
 Pulp (макулатура) — 1 экстра-восстановление энергии;
 Bottle Bandit (стекло) — энергетический щит;
 Can-it (металл) — 1 дополнительная жизнь;
 Lights-out (аккумуляторы) — +1 к максимальному уровню жизни

Имеется 3 уровня сложности, влияющих, помимо прочего, на начальный уровень жизни игрока.

Ссылки 
 Официальный цветной мануал к игре.
 Zen Intergalactic Ninja на GameFAQs
 Игра Zen Intergalactic Ninja на русском языке
 Полное прохождение NES версии (русская версия): https://www.youtube.com/watch?v=cV9NsR2VsVA

Примечания 

Платформеры
Компьютерные игры 1992 года
Компьютерные игры 1993 года
Игры для Game Boy
Игры для NES
Компьютерные игры по мотивам комиксов
Компьютерные игры, разработанные Konami
Компьютерные игры, изданные Konami
Компьютерные игры о ниндзя